Ethel Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Ethel Lake, Alberta, sjö, 
 Ethel Lake, Yukon, sjö,